Александр Асатиани:
 Асатиани, Александр Михайлович — звеньевой колхоза имени Сталина Болнисского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Асатиани, Александр Самсонович (1889—1954) — грузинский политик. Примечания